Pierwszy rząd Fouada Siniory
 Drugi rząd Fouada Siniory